Rotem (Dilsen-Stokkem), een dorp in de Belgische gemeente Dilsen-Stokkem
 Rotem (Halen), een gehucht in de Belgische gemeente Halen
 Rotem (treinfabrikant), een treinfabrikant uit Zuid-Korea
 Rotem (tromboelastometrie)
 Rothem, een dorp in de Nederlandse gemeente Meerssen